Malmberg ist der Familienname folgender Personen:

 Algot Malmberg (1903–1971), schwedischer Ringer
 Anders Malmberg (* 1956), schwedischer Wirtschaftsgeograph
 Bertil Malmberg (1889–1958), schwedischer Dichter
 Bertil Malmberg (Phonetiker) (1913–1994), schwedischer Romanist, Linguist und Phonetiker
 Caj Malberg (* 1948), finnischer Ringer
 Dag Malmberg (* 1953), schwedischer Schauspieler und Regisseur
 Elise Malmberg (* 1995), schwedische Leichtathletin
 Erik Malmberg (1897–1964), schwedischer Ringer
 Hanne Malmberg (* 1964), dänische Radsportlerin
 Jan Malmberg (* 1935), schwedischer Eishockeyspieler 
 John H. Malmberg (1927–1992), US-amerikanischer Physiker
Lars-Erik Malmberg (* 1962), Psychologe
 Matias Malmberg (* 2000), dänischer Radsportler 
 Ove Malmberg (1933–2022), schwedischer Eishockeyspieler 
 Wladimir Malmberg (1860–1921), russischer Klassischer Philologe und Archäologe